Krzanowice – miasto w województwie śląskim, powiecie raciborskim, siedziba gminy Krzanowice
 Krzanowice – wieś w województwie śląskim, powiecie raciborskim, gminie Krzanowice
 Krzanowice – część miasta Opole
 Krzanowice – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie raciborskim
 Krzanowice – dawna gromada w powiecie raciborskim w województwie opolskim
 Krzanowice – stacja kolejowa w Krzanowicach, w województwie śląskim

Zobacz też 
 Krzanowice Południowe